Серия А 1982/1983 — 51-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 12 сентября 1982 года и завершился 15 мая 1983 года. Во 2-й раз победителем турнира стала «Рома».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1982/1983
Футбол в Италии в 1982 году
Футбол в Италии в 1983 году